U 107 oder U-107 bzw. U107 steht für:

 SM U 107, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 107 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 107, Streckenbereiche im U-Bahnnetz von der Kulturlinie 107 Raum von Essen.
 U 107, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-107, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung